Harvin ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Harvin (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Earl Harvin, US-amerikanischer Musiker
 Percy Harvin (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler